Cassine kan syfta på:

 Cassine, Piemonte –  en kommun i Italien
 Cassine (växter) – ett släkte av benvedsväxter